Cellae bezeichnet zwei Titularbistümer der römisch-katholischen Kirche:
Cellae in Mauretania
Cellae in Proconsulari

Siehe auch:
 Cella (Begriffsklärung)